Соревнования по современному пятиборью среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 года прошли 11 августа. Приняли участие 36 спортсменов из 24 стран.

Победителем игр стал чешский спортсмен Давид Свобода, установивший олимпийский рекорд. Впервые с 1996 года победу в мужском турнире одержал не представитель России.

Серебряную медаль завоевал китайский пятиборец Цао Чжунжун. Эта медаль стала для Китая первой олимпийской наградой в современном пятиборье за всё время.

Бронзовую награду завоевал венгерский спортсмен Адам Мароши.

Медалисты

Соревнование 
Впервые соревнования по современному пятиборью проводились в новом формате. Бег и стрельба были объединены в один вид — комбайн.

Фехтование: Спортсмены проводят бои по системе каждый с каждым. 1000 очков начисляется спортсмену за 70 % одержанных побед (25 побед). За каждую дополнительную победу спортсмену начисляется 24 очка. Если спортсмен не смог одержать 25 побед, то его количество очков будет рассчитываться по формуле: N = 1000 — (25 — Кол-во побед) × 24.

Плавание: Соревнования проводятся на дистанции 200 метров вольным стилем. 1000 очков начисляется спортсмену, если он проплыл дистанцию за 2:30,0. Каждые 0,33 секунды лучше или хуже этого результата соответствуют +/- 4 очка.

Верховая езда: Соревнования проводятся в конкуре, дистанция которого составляет 350—450 метров и состоит из 12 препятствий — от 110 до 120 см высотой. 1200 баллов спортсмен получает, если он прошёл дистанцию без нарушений, а также уложился в лимит времени. За различные нарушения со спортсмена снимают баллы, а за некоторые нарушения могут и снять с соревнований.

Комбайн: Соревнования в комбайне совмещают в себе бег на дистанции 3000 метров и стрельбу из лазерного пистолета (3 серии выстрелов). Спортсмены стартуют с гандикапом, набранным за предыдущие три дисциплины (4 очка = 1 секунда). Олимпийским чемпионом становится спортсмен, который пересекает финишную линию первым. 2720 очков начисляются спортсмену, если он завершил дистанцию за 9:30,0. За каждую секунду хуже этого результата с итоговой суммы вычитается 4 очка.

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на sports-reference.com  
 Результаты соревнований на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года